Акико Моригами — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка — Шахар Пеер — не защищала свой титул.

Посев 

  Марион Бартоли (Финал)
  Хисела Дулко (Первый раунд)
  Ольга Пучкова (Второй раунд)
  Михаэлла Крайчек (Первый раунд)

<li>  Натали Деши (Второй раунд)
<li>  Акико Моригами (Титул)
<li>  Виржини Раззано (Второй раунд)
<li>  Анастасия Родионова (Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

ECM Prague Open 2007